Никола́й Алексе́евич Поляко́в () — советский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр. Мастер спорта СССР международного класса.

Карьера 
На Олимпийских играх 1976 года вместе с братьями Будниковыми — Александром и Борисом в классе «Солинг» занял 4-е место. На Олимпиаде в Москве в составе того же экипажа выиграл серебряную медаль, уступив датчанам. На сеульской Олимпиаде с Георгием Шайдуко и Олегом Мироном стал 10-м.

Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный победитель чемпионата Европы.

Примечания 

Яхтсмены СССР
Яхтсмены Эстонии
Яхтсмены по алфавиту
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1976 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1980 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года